Боэро () — фамилия испанского происхождения.

Известные носители:
 Боэро, Фелипе (1884—1958) — аргентинский композитор и музыкальный педагог.
 Боэро, Хорхе (1973—2012) — аргентинский мотогонщик.